À l'intérieur peut désigner :

 À l'intérieur,  de la  de X-Files ;
 À l'intérieur, album de Maczde Carpate sorti en 2004 ;
 À l'intérieur, film d'Alexandre Bustillo et Julien Maury sorti en 2007 ;
 À l'intérieur, mini série de Vincent Lannoo de 2019.